Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Robin Söderling.

Rafael Nadal ha battuto in finale Robin Söderling 6-4, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Roger Federer (quarti di finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 Andy Murray (ottavi di finale)
 Robin Söderling (finale)
 Andy Roddick (terzo turno)
 Fernando Verdasco (ottavi di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (ottavi di finale, ritirato a causa di infortunio alla gamba destra)'''
 David Ferrer (terzo turno) Marin Čilić (ottavi di finale) Michail Južnyj (quarti di finale) Fernando González (secondo turno) Gaël Monfils (secondo turno) Ivan Ljubičić (terzo turno) Tomáš Berdych (semifinali) Juan Carlos Ferrero (terzo turno)''

 John Isner (terzo turno) 
 Sam Querrey (primo turno) 
 Nicolás Almagro (quarti di finale) 
 Stanislas Wawrinka (ottavi di finale) 
 Tommy Robredo (primo turno) 
 Jürgen Melzer (semifinali) 
 Ernests Gulbis (primo turno, ritirato per un infortunio alla coscia destra) 
 Thomaz Bellucci (ottavi di finale) 
 Marcos Baghdatis (terzo turno) 
 Juan Mónaco (primo turno) 
 Feliciano López (primo turno) 
 Lleyton Hewitt (terzo turno) 
 Albert Montañés (terzo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno) 
 Victor Hănescu (terzo turno) 
 Guillermo García López (secondo turno)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard 
  Ryan Sweeting
  Carsten Ball
  David Guez
  Nicolas Mahut
  Gianni Mina
  Josselin Ouanna
  Laurent Recouderc
  Édouard Roger-Vasselin

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni 

  Jorge Aguilar
  Thiago Alves
  Pablo Andújar
  Simone Bolelli
  Somdev Devvarman
  Martin Fischer
  Tejmuraz Gabašvili
  Stefano Galvani
  Tobias Kamke
  Benoît Paire
  Olivier Patience
  Julian Reister
  Jurij Ščukin
  Jesse Witten
  Santiago Ventura (Lucky Loser)
  Michael Yani
  Grega Žemlja

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010
ATP World Tour 2010